GXF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Seiyun / Sayun (Yemen)